Denumirea de Goleam Izvor se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Goleam Izvor, un sat în comuna Stambolovo, regiunea Haskovo;
 Goleam Izvor, un sat în comuna Teteven, regiunea Loveci;
 Goleam Izvor, un sat în comuna Samuil, regiunea Razgrad.